Hold the Dark steht für:

 Hold the Dark, Originaltitel des Romans Wolfsnächte (Roman) von  William Giraldi
 Hold the Dark, Originaltitel der Adaption Wolfsnächte (Film), amerikanischer Spielfilm von Jeremy Saulnier aus dem Jahr 2018